Il existe plusieurs bâtiments désignés comme cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth :

la cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth d'Orange
 la cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth de Vaison-la-Romaine

Voir aussi 
 
 
   Nossa Senhora de Nazaré

Homonymie
NotreDameNazareth
~NotreDameNazareth